Des élections municipales en Ille-et-Vilaine étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), de même que l'élection des maires et adjoints des communes dont le conseil municipal est au complet après le premier tour.

Un décret publié au JORF du  a fixé la tenue des conseils municipaux d'installation, dans les communes pourvues au premier tour, entre les  et  tandis que le second tour est reporté au .

Au , le département compte 333 communes.

Maires sortants et maires élus 
Le scrutin est marqué dans l'ensemble par une stabilité politique, avec plusieurs victoires notables à gauche. À l'exception de Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Guignen, Mordelles et Saint-Aubin-d'Aubigné, la gauche reprend ainsi les villes perdues lors du scrutin précédent, à Bruz, La Chapelle-des-Fougeretz, Noyal-Châtillon-sur-Seiche et Romillé. Elle l'emporte également à Chantepie, Pipriac et Tinténiac, tout en cédant Pleurtuit et Vern-sur-Seiche à la droite. Pour la première fois, à Pont-Péan, un communiste parvient à remporter une mairie. Battu à Bruz, le parti présidentiel La République en marche conserve Mordelles.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Acigné 

 Maire sortant : Olivier Dehaese (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Argentré-du-Plessis 

 Maire sortant : Jean-Noël Bévière (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bain-de-Bretagne 

 Maire sortant : Yves Thébault (MoDem), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bains-sur-Oust 

 Maire sortant : Marc Derval (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bédée 

 Maire sortant : Joseph Thébault (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Betton 

 Maire sortant : Michel Gautier (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Bourg-des-Comptes 
 Maire sortant : Christian Leprêtre  (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourgbarré 
 Maire sortant : Didier Nouyou (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Bréal-sous-Montfort 
 Maire sortant : Bernard Ethoré (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Breteil 
 Maire sortant : Joseph Le Lez (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruz 

 Maire sortant : Auguste Louapre (LREM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Cancale 

 Maire sortant : Pierre-Yves Mahieu (PCD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Cesson-Sévigné 

 Maire sortant : Albert Plouhinec (LR), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Chantepie 

 Maire sortant : Grégoire Le Blond (AC-UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Chartres-de-Bretagne 

 Maire sortant : Philippe Bonnin (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Châteaubourg 

 Maire sortant : Teddy Regnier (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Châteaugiron 

 Maire sortant : Jean-Claude Beline (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Chavagne 

 Maire sortant : René Bouillon (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Combourg 
 Maire sortant : Joël Le Besco (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Corps-Nuds 

 Maire sortant : Alain Prigent (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Crevin 
 Maire sortant : Daniel Gendrot (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Dinard 
 Maire sortant : Jean-Claude Mahé (DVC), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Dol-de-Bretagne 

 Maire sortant : Denis Rapinel (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Domloup 

 Maire sortant : Jacky Lechâble (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Étrelles 
 Maire sortante : Marie-Christine Morice (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Fougères 
 Maire sortant : Louis Feuvrier (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Gévezé 

 Maire sortant : Jean-Claude Rouault (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Goven 

 Maire sortant : Norbert Saulnier (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Guichen 

 Maire sortant : Joël Sieller (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Guignen 

 Maire sortante : Évelyne Lefeuvre (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Guipry-Messac 
 Maire sortant : Thierry Beaujouan (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Iffendic 
 Maire sortant : Christophe Martins (PRG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Janzé 
 Maire sortant : Hubert Paris (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

L'Hermitage 
 Maire sortant : André Chouan (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

La Bouëxière 
 Maire sortant : Stéphane Piquet (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

La Chapelle-des-Fougeretz 
 Maire sortant : Jean-Yves Chiron (LR), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

La Fresnais 
 Maire sortante : Nicole Simon (SE), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

La Guerche-de-Bretagne 
 Maire sortant : Pierre Després (LR), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

La Mézière 

 Maire sortant : Gérard Bazin (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Laillé 

 Maire sortant : Pascal Hervé (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Le Rheu 
 Maire sortant : Mickaël Bouloux (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Lécousse 
 Maire sortant : Bernard Marboeuf (AC-UDI), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Liffré 
 Maire sortant : Guillaume Bégué (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Louvigné-du-Désert 
 Maire sortant : Jean-Pierre Oger (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Maen Roch 
 Maire sortant : Louis Dubreil (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Martigné-Ferchaud 
 Maire sortant : Pierre Jégu (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Melesse 
 Maire sortant : Claude Jaouen (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Mesnil-Roc'h 
 Maire sortante : Christelle Brossellier (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Miniac-Morvan 
 Maire sortant : Dominique Louvel (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Montauban-de-Bretagne 
 Maire sortant : Serge Jalu (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Montfort-sur-Meu 
 Maire sortante : Delphine David (LR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Montgermont 
 Maire sortante : Brigitte Le Men (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Mordelles 

 Maire sortant : Thierry Le Bihan (LREM)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Nouvoitou 
 Maire sortant : Jean-Marc Legagneur (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
 Maire sortant : Gilles de Bel-Air (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Noyal-sur-Vilaine 
 Maire sortante : Marielle Muret-Baudoin (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Orgères 
 Maire sortant : Daniel Dein (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Pacé 
 Maire sortant : Paul Kerdraon (LR), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Pipriac 
 Maire sortant : Marcel Bouvier (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Piré-Chancé 
 Maire sortant : Dominique Denieul (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pléchâtel 
 Maire sortant : Éric Bourasseau (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Plélan-le-Grand 
 Maire sortante : Murielle Douté-Bouton (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Plerguer 
 Maire sortant : Jean-Luc Beaudoin (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pleumeleuc 
 Maire sortante : Patricia Cousin (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pleurtuit 
 Maire sortant : Alain Launay (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pont-Péan 
 Maire sortant : Jean-Luc Gaudin (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Redon 
 Maire sortant : Pascal Duchêne (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Rennes 

 Maire sortante : Nathalie Appéré (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Retiers 
 Maire sortant : Thierry Restif (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Rives-du-Couesnon 
 Maire sortant : David Lebouvier (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Romillé 
 Maire sortante : Marie-Hélène Daucé (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Saint-Aubin-d'Aubigné 
 Maire sortant : Jacques Richard (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Aubin-du-Cormier 
 Maire sortant : Jérôme Bégasse (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Coulomb 
 Maire sortant : Loïc Levillain (SE), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Domineuc 
 Maire sortant : Benoît Sohier (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Erblon 
 Maire sortant : Hervé Letort (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Saint-Gilles 
 Maire sortant : Philippe Thébault (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil métropolitain ()

Saint-Grégoire 
 Maire sortant : Pierre Breteau (MoDem)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Saint-Jacques-de-la-Lande 
 Maire sortant : Emmanuel Couet (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Saint-Jouan-des-Guérets 
 Maire sortant : Luc Couapel (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Malo 
 Maire sortant : Claude Renoult (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Méen-le-Grand 
 Maire sortant : Pierre Guitton (UDI)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Méloir-des-Ondes 
 Maire sortant : René Bernard (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Sens-de-Bretagne 
 Maire sortant : Yves Colombel (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Servon-sur-Vilaine 
 Maire sortant : Joseph Jan (DVG), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Thorigné-Fouillard 
 Maire sortante : Pascale Jubault-Chaussé (PS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Tinténiac 
 Maire sortant : Louis Rochefort (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Val d'Anast 
 Maire sortant : Michel Chiron (DVD), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Val-Couesnon 
 Maire sortant : Philippe Germain (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Val-d'Izé 
 Maire sortant : Thierry Travers (UDI), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Vern-sur-Seiche 
 Maire sortant : Didier Moyon (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Vezin-le-Coquet 
 Maire sortant : Jean Roudaut (PS), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil métropolitain ()

Vitré 

 Maire sortant : Pierre Méhaignerie (UDI), ne se représente pas
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Élections municipales en France
 Élections municipales en Ille-et-Vilaine
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine
2020